Futebol Robótico Pequeno
 Partido do Progresso (Noruega) - (em norueguês Fremskrittspartiet e Framstegspartiet, FrP) é um partido nacionalista norueguês posicionado à direitadesambiguação dos demais partidos representados no Stortinget, o parlamento da Noruega.

Desambiguações de siglas